Kallon ist der Name von
 FC Kallon, Fußballverein in Freetown, Sierra Leone

Kallon ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Kallon von Aigina (6./5. Jahrhundert), griechischer Bildhauer
 Kallon von Elis (5./4. Jahrhundert), griechischer Bildhauer
 Kemokai Kallon (* 1972), sierra-leonischer Fußballspieler
 Mohamed Kallon (* 1979), sierra-leonischer Fußballspieler
 Morris Kallon (* 1964), sierra-leonischer Rebellenführer
 Musa Kallon (* 1970), sierra-leonischer Fußballspieler
 Yayah Kallon (* 2001), sierra-leonischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Kalon